

Середня — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Середня — село, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край

Середня — гора в масиві Ґорґани (Українські Карпати)
 Середня — село, Звягельський район, Житомирська область
 Середня — село, Калуський район, Івано-Франківська область